Sidbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Sidbury – miejscowość w Południowej Afryce
 Sidbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Sidbury Hill – w Anglii, w hrabstwie Wiltshire